Беркимбаев — фамилия; имеет женскую форму Беркимбаева.
 Беркимбаев, Естай (1874—1946) — казахский советский акын, певец, композитор.
 Беркимбаев, Сматулла Молдашевич (1931—2020) — партийный работник, политический и общественный деятель.

 Беркимбаева, Шамша Копбаевна (1942—2022) — кандидат педагогических наук.

См. также 
 Беркмбаев, Бегма